Кристофер Антониу Писсаридес (; родился 20 февраля 1948, Никосия, Кипр) — греко-кипрский британский экономист. В настоящее время руководит кафедрой экономики в Лондонской школе экономики и политических наук. Его научные интересы сосредоточены в области макроэкономики, в частности, труда, экономического роста и экономической политики. Лауреат Нобелевской премии по экономике 2010 года, совместно с Питером Даймондом и Дэйлом Мортенсеном «за исследования рынков с моделями поиска».

Участник V Астанинского экономического форума.

Образование и карьера 
Кристофер Писсаридес получил степень бакалавра экономики в 1970 году и степень магистра по экономике в 1971 году в Эссекском университете. Впоследствии он поступил на работу в Лондонскую школу экономики и политических наук, где в 1973 году получил докторскую степень по экономике под руководством математика-экономиста Митио Морисима. С 1976 года был руководителем программы исследований по макроэкономике в Лондонской школе экономики и политических наук.

В настоящее время Писсаридес руководит кафедрой экономики экономического факультета и является директором программы исследований по макроэкономике Центра изучения экономических показателей.

Академический вклад 
Писсаридес в основном известен своим вкладом в поиск и согласование теории для изучения взаимодействия между рынком труда и макроэкономикой. Он участвовал в разработке концепции соответствующих функций (объясняя потоки от безработицы к занятости в данный момент времени), и впервые определил эмпирические зависимости процесса. В последнее время Писсаридес проводил исследования структурных изменений и роста.

Важной работой Писсаридеса является «Создание и сокращение рабочих мест в теории безработицы» (с Дэйлом Мортенсеном), опубликованный в Обзоре экономических исследований в 1994 году. Эта статья построена на основе работ обоих авторов за предыдущие два десятилетия.

Изложенная в этой статье модель Мортенсена-Писсаридеса оказала большое влияние на современную макроэкономику и сегодня является одной из основных моделей экономики.

Книга Писсаридеса «Теория равновесной безработицы», эталон литературы в области макроэкономики, была пересмотрена после его совместной работы с Мортенсеном, в настоящее время издана вторым изданием, является результатом анализа создания рабочих мест.

Награды и почётные звания 
 Лауреат  (с Дэйлом Мортенсеном, 2005).
 Член Британской академии.
 Член Эконометрического общества.
 Нобелевская премия по экономике 2010 года, совместно с Питером Даймондом и Дэйлом Мортенсеном «за исследования рынков с моделями поиска».
 Юбилейная медаль «20 лет независимости Республики Казахстан» (2012).
  (2015).

Общественная деятельность 
В 2017 году подписал письмо с призывом к Гринпис, Организации Объединённых Наций и правительствам всего мира прекратить борьбу с генетически модифицированными организмами (ГМО).

Избранные работы 
 «Повторение работы с Государственным бюро по трудоустройству и случайному поиску» («Job Matchings with State Employment Agencies and Random Search»), Экономический журнал 89 (1979) C. 818—833.
 «Динамика краткосрочного равновесия безработицы и реальной заработной платы» («Short-Run Equilibrium Dynamics of Unemployment Vacancies, and Real Wages») American Economic Review, (1985) 75 (4): C. 676—690.
 «Безработица и вакансии в Великобритании» («Unemployment and Vacancies in Britain») Экономическая политика, (1986) 1 (3): C. 499—559.
 «Создание и сокращение рабочих мест в теории безработицы» («Job Creation and Job Destruction in the Theory of Unemployment», с Дэйлом Мортенсеном), Обзор экономических исследований 61 (июль 1994) C. 397—415.
 «Равновесие теории безработицы» («Equilibrium Unemployment Theory»), второе издание, Cambridge, MA: MIT Press, 2000.
 «Структурные изменения в мульти-секторе модели роста» («Structural Change in a Multi-Sector Model of Growth», совместно с Л. Рэйчел Нгай), American Economic Review, готовится к печати.

Примечания

Ссылки 
 Christopher Pissarides — Nobel Prize Winner  

Экономисты Великобритании
Выпускники Лондонского университета
Выпускники Лондонской школы экономики
Преподаватели Лондонской школы экономики
Члены Британской академии
Действительные члены Эконометрического общества
Лауреаты премии Института экономики труда
Лауреаты Нобелевской премии из Великобритании
Почётные доктора университета Сан-Маркос
Почётные доктора Эссекского университета
Почётные доктора Университета Квебека в Монреале